Los Juegos Olímpicos de 1932 pueden referirse a los:

Juegos Olímpicos de Lake Placid 1932, III Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, X Juegos Olímpicos de Verano.